Dies ist eine Liste der Leistungsbilanzsalden nach Ländern gemäß Angaben des IWF für das jeweils letzte ermittelbare Jahr.
Weitere aktuellere Daten stellt die WKO Österreich von Europa, USA, Japan vom Mai 2017 mit Prognosen bis 2018 zur Verfügung.

Die Leistungsbilanz umfasst in der Volkswirtschaftslehre alle Ausgaben und Einnahmen einer Volkswirtschaft, darunter auch die Importe und Exporte von Gütern und Dienstleistungen.

Liste 
Länder sind rangiert nach ihrer Leistungsbilanz in Mio. US-Dollar, die Leistungsbilanz als Anteil des BIP kann jedoch eine höhere Aussagekraft haben, wie verkraftbar ein Defizit ist. Quelle ist der Internationale Währungsfonds.

Siehe auch 
 Welthandel/Tabellen und Grafiken
 Liste der Länder nach Exporten
 Liste der Länder nach Importen
 Liste der Länder nach Außenhandelsquote
 Liste der Länder nach Handelspartner
 Handelsbilanz
 Handelsbilanzausgleich

Einzelnachweise 

Internationaler Handel
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
Liste (Wirtschaft)
Leistungsbilanz